DZG steht für:
 Deutsche Zentrale für Globetrotter
 Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung, ein BMBF-finanzierter Forschungsverbund
 Deutsche Zoologische Gesellschaft
 Deutsche Zöliakie-Gesellschaft
 Deutsche Zählergesellschaft (DZG Holding GmbH)
 Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
 das Kürzel für den Landkreis Powiat Zgorzelecki auf polnischen Kfz-Kennzeichen
 Dominikus-Zimmermann-Gymnasium Landsberg am Lech

dzg steht für:
 Dazaga (ISO-639-3-Code), eine der saharanischen Sprachen

DZG